sikory (Paridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 11, w tym 8 podstawowych 

 Sikory – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Sikory – przysiółek w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Sikory – część wsi Ochotnica Górna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Sikory – część wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Sikory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Wieliszew 
 Sikory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Sikory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Bielany 
 Sikory – część wsi Wojków w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Sikory – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki 
 Sikory – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek 
 Sikory – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice

Inne 
 Sikory – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek

Zobacz też 
 Sikory Juskie, Sikory Ostrokolskie, Sikory-Bartkowięta, Sikory-Bartyczki, Sikory-Janowięta, Sikory-Pawłowięta, Sikory-Piotrowięta, Sikory-Tomkowięta, Sikory-Wojciechowięta